За́менгоф — еврейская фамилия. Известные носители:

 Заменгоф, Адам Лазаревич (1888—1940) — польский врач-офтальмолог и эсперантист; сын Л. Л. Заменгофа.
 Заменгоф, Александр Маркович (1877—1916) — эсперантист; брат Л. Л. Заменгофа.
 Заменгоф, Генрик Маркович (Георгий Маркусович, 1871—1932) — врач-дерматолог и эсперантист, брат Л. Л. Заменгофа.
 Заменгоф, Зоя Михайловна (1924—1992) — советский юрист; дочь М. И. Заменгофа, двоюродная племянница Л. Л. Заменгофа.
 Заменгоф, Клара Александровна (1863—1924) — эсперантистка; жена Л. Л. Заменгофа.
 Заменгоф, Леон Маркович (1875—1934) — учёный-отоларинголог и эсперантист; брат Л. Л. Заменгофа.
 Заменгоф, Лидия Лазаревна (1904—1942) — польская эсперантистка, переводчица и общественный деятель; дочь Л. Л. Заменгофа.
 Заменгоф, Людвик Лазарь (1859—1917) — российско-польский врач и лингвист, создатель международного языка эсперанто.
 Заменгоф, Марк Фабианович (1837—1907) — еврейский учитель и общественный деятель; отец Л. Л. Заменгофа.
  (1890—1940) — советский журналист и писатель; двоюродный брат Л. Л. Заменгофа.
 Заменгоф, Софья Лазаревна (1889—1942) — польская врач-педиатр и эсперантистка; дочь Л. Л. Заменгофа.
 Заменгоф, Фабиан Вольфович (Шрага-Файвл Заменгоф, 1800/1801—1867) — еврейский учитель и переводчик, филолог, эсперантист, приверженец еврейского просветительского движения Хаскала; отец М. Ф. Заменгофа.
 Заменгоф, Феликс Маркович (1868—1933) — польский фармацевт, эсперантист и литератор; брат Л. Л. Заменгофа.
 Заменгоф-Залеска, Ванда (1893—1954) — польская врач-офтальмолог и эсперантистка; жена А. Заменгофа.
 Залески-Заменгоф, Луи-Кристоф (1925—2019) — французско-польский инженер-строитель и эсперантист; внук Л. Л. Заменгофа.

Другое
 (1462) Заменгоф — астероид, названный в честь Л. Л. Заменгофа.